

Произведения

Романы 
 Пруд (1905, вторая редакция — 1907, третья — 1911)
 Часы (1908)
 Плачужная канава (1914—1918)

Повести 
 Неуёмный бубен (1910)
 Крестовые сёстры (1910)
 Пятая язва (1912)

Рассказы 
 Чёртик (1907)
 Жертва (1909)
 Галстук (1922)
 Семь бесов

Сборники сказок 
 Лимонарь (1907)
 Посолонь (1907)

Пьесы 
 Бесовское действо (1907)
 Трагедия о Иуде, принце Искариотском (1908)
 Действо о Георгии Храбром (1910)
 Царь Максимилиан (1919)
 Царь Додон (1921)

Дневники, автобиография, письма, публицистика 
 Слово о погибели русской земли (1917)
 Россия в письменах (1922)
 Кукха. Розановы письма (1923)
 Взвихрённая Русь. Дневник 1917—1921 гг. (1927)
 В розовом блеске (1952)
 Сила Руси (1911)

Издания

Собрания сочинений и библиографии 
 Собрание сочинений в 8 т. (1910—1912)
 Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. Etablie par Helene Sinany. Sous la direction de T. Ossorguine. Paris: Institut d’etudes slaves, 1978. 255 p. ISBN 2-7204-0129-3.
 Из содержания:
 Хронология жизни автора — С. 15-21;
 I. Книги и брошюры (1907—1957) — С. 23-86, № 1-83;
 Переводы (1924—1965) — С. 87-100, № 84-123;
 II. Предисловия, произведения в сборниках, альманахах и т. п., Ремизов — переводчик, автобиографии (1894—1958) — С. 101—114, № 124—201;
 III. Рассказы, статьи, очерки, отчеты, изданные в периодике (1897—1949) — С. 115—174, № 202—331;
 IV. Указатели: Псевдонимов — С. 177, Названий — С. 179—230, Имён — С. 231—233,
 Названий периодики и сборников — С. 235—246.

Прижизненные отдельные издания 
 Лимонарь, сиречь Луг духовный. СПб.: Оры, 1907. 136 с.
 Морщинка: Сказка. [СПб.]: Шиповник, 1907. 16 с.
 Посолонь / Рис. Н. П. Крымова. М.: Золотое руно, 1907. 82 с.
 Пруд: Роман / Обл. М. В. Добужинского. СПб.: Сириус, 1908. 284 с.
 Часы: Роман / Обл. М. В. Добужинского. СПб.: Eos, 1908. 174 с.
 Чёртов лог и Полунощное солнце: Рассказы и поэмы. СПб.: Eos, 1908. 321 с.
 Что есть табак: Гоносиева повесть / 3 рис. К. А. Сомова. СПб.: [Сириус], 1908. 34 с. 25 именных экз.
 Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910. 254 с.
 1910 — 1912 — Собрание сочинений в 8 томах, СПб, Шиповник
 1913 — 1914 — Собрание сочинений в 8 томах
 1913 — Подорожие. СПб., Сирин
 1914 — Докука и балагурье: Русские сказки. СПб, Сирин
 1915 — Весеннее порошье. СПб., Сирин.
 1915 — За Святую Русь: Думы о родной земле. СПб, Отечество
 1916 — Мара. Пряник осиротевшим детям
 1916 — Укрепа. Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе. Пг., Сириус
 1917 — Среди мурья: Рассказы. М., Северные дни
 1917 — Николины притчи: Пьеса
 1918 — О судьбе огненной: Предание от Гераклита Эффесского. Пг., Сегодня
 1918 — Крестовые сестры. М., Универсальная библиотека
 1918 — Русские женщины. СПб., Скифы
 1919 — Царь Максимилиан: Пьеса
 1919 — Иуда Предатель: Трагедия о Иуде, Принце Искариотском. Пб., ТЕО Наркомпроса
 1919 — Бесовское действо. Пб, ТЕО Наркомпроса.
 1919 — Электрон. Пб., Алконост
 1919 — Сибирский пряник: Сказки. Пб., Алконост
 1919 — Кавказский чурек: Сказки
 1919 — Цепь златая: Повести
 1919 — Бисер малый: Присловцы
 1919 — О судьбе огненной. Исполнено в типографии Ц. Петроград, Литейный 58. Обложка, рисунки и клише работы Е. Туровой. Раскрашено от руки 125 экземпляров.
 1920 — Скрижали: Заветные сказы
 1920 — Царь Максимилиан. Театр по своду В. В. Бакрылова
 1921 — Царь Додон. Обезьянья Великая Вольная Палата
 1921 — Шумы города. Ревель, Библиофил
 1921 — Огненная Россия. Ревель, Библиофил
 1922 — Ахру: Повесть петербургская. Берлин, изд. Гржебина
 1922 — Петушок. Берлин, Мысль
 1922 — Корявка: Повесть. Берлин, изд. Гутнова
 1922 — Бесприютная: Повесть монастырская. Берлин, изд. Гутнова
 1922 — В поле блакитном. Берлин, Огоньки.
 1922 — Мара: Книга рассказов. Берлин, Эпоха
 1922 — Крашенные рыла: Театр и книга. Берлин, Грани
 1922 — Россия в письменах
 1922 — Повесть о Иване Семёновиче Стратилатове. Неуемный бубен. Берлин, Русское творчество
 1922 — Трава-мурава. Сказ и величание. Берлин, изд. Эфрон
 1922 — Пятая язва. Берлин, изд. Гржебина
 1922 — Сказки обезьяньего царя Асыки. Берлин, Русское творчество
 1923 — Русалия. Берлин, изд. Гржебина
 1923 — Крестовые сёстры. Берлин, изд. Гржебина
 1923 — Кукха: Розановы письма. Берлин, изд. Гржебина
 1924 — Звенигород окликанный
 1925 — Зга: Волшебные рассказы («Чёртик», «Пожар», «Занофа», «Жертва») Прага, Пламя
 1927 — Взвихрённая Русь (Париж: «ТАИР»)
 1927 — Оля (Париж: «Вол»)
 1928 — Звезда надзвездная. Stells Maria Maris (Париж: «YMCA-Press»)
 1929 — По карнизам (Белград: «Русская библиотека»)
 1929 — Soeurs en croix (Paris)
 1929 — Московские любимые легенды. Три серпа (Париж: «ТАИР»)
 1930 — Посолонь. Волшебная Россия (Париж: «ТАИР»)
 1931 — Образ Святого Николая Чудотворца. Алатырь — камень русской веры (Париж: «YMCA-Press»)
 1946 — Голубиная книга (Гамбург: «Родник»)
 1949 — Учитель музыки (Париж)— при жизни Ремизова эта книга не выходила, она вышла гораздо позже.
 1949 — Пляшущий демон. Танец и слово (Париж: «Дом книги»)
 1950 — Повесть о двух зверях. Ихнелат (Париж: «Оплешник»)
 1951 — Подстриженными глазами: Книга узлов и закрут памяти (Париж: «YMCA-Press»)
 1951 — Бесноватые. Савва Грудцын и Соломония (Париж: «Оплешник»)
 1952 — В розовом блеске (Нью-Йорк: «Изд-во им. Чехова»)
 1952 — Мелюзина. Брунцвик (Париж: «Оплешник»)
 1953 — Мышкина дудочка (Париж: «Оплешник»)
 1954 — Огонь вещей: Сны и предсонье (Париж: «Оплешник»)
 1954 — Мартын Задека. Сонник (Париж: «Оплешник»)
 1957 — Тристан и Исольда (Париж: «Оплешник»)
 1957 — Круг счастья. Легенды о царе Соломоне (Париж: «Оплешник»)

Отдельные издания, вышедшие после смерти 
В данный список включены избранные издания, содержащие ранее неопубликованные тексты.

 1977 Ремизов в своих письмах (Париж)
 1981 Встречи: Петербургский буерак (Париж: «LEV»)
 1983 О происхождении моей книги о табаке «Что есть табак» (Париж: «Tchijoff»)
 1986 Иверень: Загогулины моей памяти (Berkeley)
 1989:Городок в табакерке(сказка «Зайка» и повесть «К морю-окияну»(составитель Сергей Яковлевич Серов))
 1993 Сочинения в 2-х книгах. М., Терра.
 2000—2002 Собрание сочинений в 10 тт. (М.: «Русская книга»)
 2015 Петушок: Повесть. / Илл. Анны Хохловой. (М.: «United Pictures Moscow Illustrators Association»)

Переводы 
В данный список включены переводы самого Ремизова.

 1904 А. фон Леклер. К монистической гносеологии. Перевод А. Ремизова (СПб.)
 1946 Th. M. Dostoievsky. Scandaleuse Histoire. Traduction originale d’Alexis Remizov (Paris: «Quatre Vents») [перевод на фр. яз. «Скверного анекдота» Достоевского]

Ремизов
Алексей Ремизов